Чемпионат мира по снукеру среди любителей 2003 (, официальное название IBSF World Championship 2003) — главный любительский снукерный турнир 2003 года, проходивший в Китае. Чемпионом мира среди мужчин стал индиец Панкай Адвани, обыгравший в финале пакистанца Салеха Мохаммеда со счётом 11:6. В женской части турнира победила англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Уэнди Янс из Бельгии со счётом 5:2. Примечательно, что чемпионат среди женщин был проведён впервые.

Чемпион мужского турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Формат 

В мужской части турнир начался с групповой стадии. Стадия плей-офф начиналась с 1/16 финала. Матчи группового этапа игрались до 4 побед, 1/16—1/8 — до 5, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 8, финал — до 11.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, а плей-офф начиналась с 1/16-й. Матчи 1/16—1/8 проходили до 3 побед, четверть- и полуфиналы — до 4, финал — до 5 побед.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат мира среди игроков до 21 года 

Этот турнир проходил в Таупо (Новая Зеландия). Победителем стал австралиец Нил Робертсон, обыгравший в финале китайца Лю Суна со счётом 11:5.

Брейки в мужском турнире 
 141, 125, 111, 103 Мэй Сивэнь
 137, 131, 122, 106 Пан Вэйго
 135 Марио Верманн
 135, 101 Панкай Адвани
 131 Тянь Пэнфэй
 129 Иван ван Вельтховен
 128, 110 Тим Инглиш
 128, 127, 126, 111, 104 Лян Вэньбо
 122 Кит И Бун
 121 Дэниел Хэнга
 117 Тан Цзюнь
 116, 104 Цзинь Лун
 115 Цао Кайшэн
 112, 100 Мохаммед Шехаб
 110 Дермот Макглинчи
 109 Ясин Мерчант
 109, 103 Салех Мохаммед
 107 Мохсен Абдулазиз
 107 Мохаммед Аль-Джоакар
 105 Ли Спик
 105, 103 Марк Аллен
 103 Ли Иньси
 102 Файтун Фонбан
 100 Джеймс Макбейн

Брейки в женском турнире 
 94, 85, 77, 74, 65 Келли Фишер
 70, 56, 54 Лайнетт Хорсбург

Примечания

Ссылки 
 Результаты мужского турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 
 Результаты женского турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

2003
2003 год в снукере